

Населені пункти та їхні частини

 Чечево — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чечево — село в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Чечево — лісова осада в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки